Jméno František Trávníček nosí nebo v minulosti nosilo více osob:

 Prof. PhDr. František Trávníček (1888–1961) – československý slavista a bohemista
 František Trávníček (houslař) (1875–1945) – brněnský houslař
 František Trávníček (fotbalista) (1930–2003) – český fotbalista